

Historial de los campeonatos

Época amateur  
<center>
{| align=center width=75% border=1 cellpadding="2" cellspacing="0" style="wikitable: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color: white;"
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Temporada
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Campeón
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Resultado
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Subcampeón
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| D.T. Campeón
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1922-23||  Asturias||||Germania|| Gerald Brown
|- 
|<center>1923-24||  España||<center>2-1||América|| Francisco Arias
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1924-25||  América||||Necaxa|| Rafael Garza Gutiérrez
|- 
|<center>1925-26||  América||<center>1-0||Asturias|| Rafael Garza Gutiérrez
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1926-27||  América||||España|| Percy Clifford
|- 
|<center>1927-28||  América||||Asturias|| Percy Clifford
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1928-29||  Marte||||España|| Servando Vargas
|-
|<center>1929-30||  España||||América|| Jesza Poszony
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1930-31||colspan=4|Suspendido
|-
|<center>1931-32||  Atlante||<center>1-0||Necaxa||  Miguel Tovar Mariscal
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1932-33||  Necaxa||||Atlante|| Alfred C. Crowle
|- 
|<center>1933-34||  España||<center>2-1||Asturias|| Jesza Poszony
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1934-35||  Necaxa||||América|| Alfred C. Crowle
|- 
|<center>1935-36||  España||||América|| Jesza Poszony
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1936-37||  Necaxa||||Atlante|| Ernesto Pauler
|- 
|<center>1937-38||  Necaxa||||Asturias|| Ernesto Pauler
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1938-39||  Asturias||||Euzkadi||  José Ramón Ballina
|- 
|<center>1939-40||  España||||Necaxa||  Ramón Torralba 
|-bgcolor=#C1D8FF
|<center>1940-41||  Atlante||||Selección Jalisco|| Luis Grocz
|- 
|<center>1941-42||  España||<center>5-4||Atlante|| Nemesio Tamayo
|-bgcolor=#C1D8FF
|1942-43||  Marte||||Atlante|| José Gómez
|}

Época profesional
<center>
{| align=center width=75% border=1 cellpadding="2" cellspacing="0" style="wikitable: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color: white;"
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Temporada
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Campeón
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Resultado
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| Subcampeón
!style="background:#006699; color:#FFFFFF;"| D.T. Campeón
|-
| <center>1943-44
|  Asturias||<center>4-1|| España|| Ernesto Pauler
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1944-45
|  España||<center> || Puebla|| Rodolfo Butch Muñoz
|-
| <center>1945-46
|  Veracruz||<center> || Atlante|| Enrique Palomini
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1946-47
|  Atlante||<center> || León|| Luis Grocz
|-
| <center>1947-48
|  León||<center>2-0|| Oro|| José María Casullo
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1948-49
|  León||<center> || Atlas|| José María Casullo
|-
| <center>1949-50
|  Veracruz||<center> || Atlante|| Juan Luque de Serrallonga
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1950-51
|  Atlas||<center> || Atlante|| Eduardo Valdatti
|-
| <center>1951-52
|  León||<center> || Guadalajara|| Antonio López Herranz
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1952-53
|  Tampico||<center> || Zacatepec|| Joaquín Urquiaga
|-
| <center>1953-54
|  Marte||<center> || Oro|| Ignacio Trelles
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1954-55
|  Zacatepec||<center> || Guadalajara|| Ignacio Trelles
|-
| <center>1955-56
|  León||<center>4-2|| Oro|| Antonio López Herranz
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1956-57
|  Guadalajara||<center> || Toluca|| Donaldo Ross
|-
| <center>1957-58
|  Zacatepec||<center> || Toluca|| Ignacio Trelles
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1958-59
|  Guadalajara||<center> || León|| Árpád Fekete
|-
| <center>1959-60
|  Guadalajara||<center> || América|| Árpád Fekete
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1960-61
|  Guadalajara||<center> || Oro|| Javier De la Torre
|-
| <center>1961-62
|  Guadalajara||<center> || América|| Javier De la Torre
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1962-63
|  Oro||<center> || Guadalajara|| Árpád Fekete
|-
| <center>1963-64
|  Guadalajara||<center> || América|| Javier De la Torre
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1964-65
|  Guadalajara||<center> || Oro|| Javier De la Torre
|-
| <center>1965-66
| América||<center> || Atlas|| Roberto Scarone
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1966-67
|  Toluca||<center> || América|| Ignacio Trelles
|-
| <center>1967-68
|  Toluca||<center> || UNAM|| Ignacio Trelles
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1968-69
|  Cruz Azul||<center> || Guadalajara|| Raúl Cárdenas
|-
| <center>1969-70
|  Guadalajara||<center> || Cruz Azul|| Javier De la Torre
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>México 1970
|  Cruz Azul||<center> || Guadalajara|| Raúl Cárdenas
|-
| <center>1970-71
|  América||<center>2-0|| Toluca|| José Antonio Roca
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1971-72
|  Cruz Azul||<center>4-1|| América|| Raúl Cárdenas
|-
| <center>1972-73
|  Cruz Azul||<center>2-11|| León|| Raúl Cárdenas
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1973-74
|  Cruz Azul||<center>4-2|| Atlético Español|| Raúl Cárdenas
|-
| <center>1974-75
|  Toluca||<center>(2)|| León|| Ricardo de León Aroztegui
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1975-76
|  América||<center>4-0|| Leones Negros UdeG|| Raúl Cárdenas
|-
| <center>1976-77
| UNAM||<center>1-0|| Leones Negros UdeG|| Jorge Marik
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1977-78
|  Tigres UANL||<center>3-1|| UNAM|| Carlos Miloc
|-
| <center>1978-79
|  Cruz Azul||<center>2-0|| UNAM|| Ignacio Trelles
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1979-80
|  Cruz Azul||<center>4-3|| Tigres UANL|| Ignacio Trelles
|-
| <center>1980-81
| UNAM||<center>4-2|| Cruz Azul|| Bora Milutinović
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1981-82
|  Tigres UANL||<center>2-2 (3-1)3|| Atlante|| Carlos Miloc
|-
| <center>1982-83
|  Puebla||<center>2-2 (7-6)3|| Guadalajara|| Manuel Lapuente
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1983-84
|  América||<center>5-3|| Guadalajara|| Carlos Reinoso
|-
| <center>1984-85
|  América||<center>4-24|| UNAM|| Miguel Ángel López
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>PRODE 1985
|  América||<center>5-45|| Tampico Madero|| Miguel Ángel López
|-
| <center>México 1986
|  Monterrey||<center>3-25|| Tampico Madero|| Francisco Avilán
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1986-87
|  Guadalajara||<center>4-2|| Cruz Azul|| Alberto Guerra
|-
| <center>1987-88
| América||<center>4-2|| UNAM|| Jorge Vieira
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1988-89
| América||<center>5-4|| Cruz Azul|| Jorge Vieira
|-
| <center>1989-90
|  Puebla||<center>6-4|| Leones Negros UdeG||Manuel Lapuente
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1990-91
| UNAM||<center>3-36|| América|| Miguel Mejía Barón
|-
| <center>1991-92
|  León||<center>2-05|| Puebla|| Víctor Manuel Vucetich
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1992-93
|  Atlante||<center>4-0|| Monterrey|| Ricardo La Volpe
|-
| <center>1993-94
|  Tecos UAG||<center>2-15|| Santos Laguna|| Víctor Manuel Vucetich
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>1994-95
|  Necaxa||<center>3-1|| Cruz Azul|| Manuel Lapuente
|-
| <center>1995-96
|  Necaxa||<center>1-16|| Atlético Celaya|| Manuel Lapuente
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Invierno 1996
|  Santos Laguna||<center>4-3|| Necaxa|| Alfredo Tena
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Verano 1997
|  Guadalajara||<center>7-2|| Toros Neza|| Ricardo Ferretti
|-
| <center>Invierno 1997
|  Cruz Azul||<center>2-17|| León|| Luis Fernando Tena
|-
| <center>Verano 1998
|  Toluca||<center>6-4|| Necaxa|| Enrique Meza
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Invierno 1998
|  Necaxa||<center>2-0|| Guadalajara|| Raúl Arias
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Verano 1999
|  Toluca||<center>5-5 (5-4)3|| Atlas|| Enrique Meza
|-
| <center>Invierno 1999
|  Pachuca||<center>3-27|| Cruz Azul|| Javier Aguirre
|-
| <center>Verano 2000
|  Toluca||<center>7-1|| Santos Laguna|| Enrique Meza
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Invierno 2000
| Morelia||<center>3-3 (5-4)3|| Toluca|| Luis Fernando Tena
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Verano 2001
|  Santos Laguna||<center>4-3|| Pachuca|| Fernando Quirarte
|-
| <center>Invierno 2001
|  Pachuca||<center>3-1|| Tigres UANL|| Alfredo Tena
|-
| <center>Verano 2002
| América||<center>3-27|| Necaxa|| Manuel Lapuente
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2002
|  Toluca||<center>4-2|| Morelia|| Alberto Jorge
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2003
|  Monterrey||<center>3-1|| Morelia|| Daniel Passarella
|-
| <center>Apertura 2003
|  Pachuca||<center>3-2|| Tigres UANL|| Víctor Manuel Vucetich
|-
| <center>Clausura 2004
| UNAM||<center>1-1 (5-4)3|| Guadalajara|| Hugo Sánchez
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2004
| UNAM||<center>3-1|| Monterrey|| Hugo Sánchez
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2005
| América||<center>7-4|| Tecos UAG|| Mario Carrillo
|-
| <center>Apertura 2005
|  Toluca||<center>6-3|| Monterrey|| Américo Gallego
|-
| <center>Clausura 2006
|  Pachuca||<center>1-0|| San Luis|| José Luis Trejo
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2006
|  Guadalajara ||<center>3-2 || Toluca|| José Manuel de la Torre
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2007
|  Pachuca||<center>3-2|| América|| Enrique Meza
|-
| <center>Apertura 2007
|  Atlante||<center>2-1|| UNAM|| José Guadalupe Cruz
|-
| <center>Clausura 2008
|  Santos Laguna||<center>3-2|| Cruz Azul|| Daniel Guzmán
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2008
|  Toluca||<center>2-2 (7-6)3|| Cruz Azul|| José Manuel de la Torre
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2009
| UNAM||<center>3-25|| Pachuca|| Ricardo Ferretti
|- 
| <center>Apertura 2009
|  Monterrey||<center>6-4|| Cruz Azul|| Víctor Manuel Vucetich
|-
| <center>Bicentenario 2010
|  Toluca||<center>2-2 (4-3)3|| Santos Laguna|| José Manuel de la Torre
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2010
|  Monterrey||<center>5-3|| Santos Laguna|| Víctor Manuel Vucetich
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2011
| UNAM||<center>3-2|| Morelia|| Guillermo Vázquez
|-
| <center>Apertura 2011
| Tigres UANL||<center>4-1|| Santos Laguna|| Ricardo Ferretti
|-
| <center>Clausura 2012
|  Santos Laguna||<center>3-2|| Monterrey|| Benjamín Galindo
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2012
|  Tijuana||<center>4-1|| Toluca|| Antonio Mohamed
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2013
| América||<center>2-2 (4-2)3|| Cruz Azul|| Miguel Herrera
|-
| <center>Apertura 2013
|  León||<center>5-1|| América|| Gustavo Matosas
|-
| <center>Clausura 2014
|  León||<center>4-35|| Pachuca|| Gustavo Matosas
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2014
| América||<center>3-1|| Tigres UANL|| Antonio Mohamed
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2015
| Santos Laguna ||<center>5-3|| Querétaro|| Pedro Caixinha
|-
| <center>Apertura 2015
|  Tigres UANL||<center>4-4 (4-2)3|| UNAM|| Ricardo Ferretti
|-
| <center>Clausura 2016
|  Pachuca||<center>2-1|| Monterrey|| Diego Alonso
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2016
|  Tigres UANL||<center>2-2 (3-0)3|| América|| Ricardo Ferretti
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2017
||  Guadalajara||<center>4-3|| Tigres UANL|| Matías Almeyda
|-
| <center>Apertura 2017
|  Tigres UANL||<center>3-2|| Monterrey|| Ricardo Ferretti
|- 
| <center>Clausura 2018
||  Santos Laguna||<center>3-2|| Toluca|| Robert Dante Siboldi
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2018
| América||<center>2-0|| Cruz Azul|| Miguel Herrera
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2019
| Tigres UANL||<center>1-0|| León|| Ricardo Ferretti
|- 
| <center>Apertura 2019
|  Monterrey||<center>3-3 (4-2)3|| América|| Antonio Mohamed
|-  bgcolor=#ffd9c9
| <center>Clausura 2020
| colspan="4" |<center>Torneo finalizado por la Pandemia de COVID-19
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2020
|  León||<center>3-1|| UNAM|| Ignacio Ambriz
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Clausura 2021
|  Cruz Azul||<center>2-1|| Santos Laguna|| Juan Reynoso
|- 
| <center>Apertura 2021
| Atlas||<center>3-3 (4-3)3||  León|| Diego Cocca
|- 
| <center>Clausura 2022
| Atlas||<center>3-2 ||  Pachuca|| Diego Cocca
|- bgcolor=#C1D8FF
| <center>Apertura 2022
|  Pachuca||8-2|| Toluca|| Guillermo Almada
|}

<small>Notas:

 1: Tiempos extra en partido de desempate;
 2: Definición de grupo
 3: Penaltis;
 4: Tercer partido
 5: Tiempos extra
 6: Gol de visitante
 7: Gol de oro.

  En las temporadas 1923-24, 1925-26, 1931-32, 1941-42, 1943-44, 1947-48 y 1955-56 hubo empate en el primer lugar de la tabla y se jugaron partidos extra por el título. En tanto que en la campaña 1933-34 hubo triple empate en la cima y se disputó un triangular final.

 La final de la temporada 1971-72 se definió en juego único entre Cruz Azul y América en el Estadio Azteca

 En 1974-75 la liguilla consistió en una ronda grupal entre los 4 clubes que ocuparon los 2 primeros lugares de los dos grupos en que se dividieron los 20 equipos de la fase regular: León, Toluca, Cruz Azul y Unión de Curtidores. Se disputó todos contra todos a visita recíproca; el ganador del grupo sería el campeón. El partido Toluca 1-0 León de la quinta jornada definió el título a favor de Toluca; no es una final como tal, puesto que el reglamento vigente entonces, no contempló la realización de una.
</small>

 Palmarés 

{| border="1" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 2px #aaa solid; border-collapse: collapse; border-color: white; color:black; font-size: 95%;" width=1000px
|- bgcolor=C2D2E5
! width=250px|Club
! width=100px|Títulos
! width=100px|Subtítulos
! width=220px|Años de los títulos
! width=220px|Años de los subcampeonatos
|-
|bgcolor=D8E2EE| Club América
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>13
|bgcolor="#F3F5F7"| <center>10
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P-1985, 1987-88, 1988-89, V-2002, C-2005, C-2013, A-2014 y A-2018
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1959-60, 1961-62, 1963-1964, 1966-67, 1971-1972, 1990-91, C-2007, A-2013, A-2016 y A-2019
|-
| bgcolor="D8E2EE" | C. D. Guadalajara
! bgcolor="#ECF1F7" | <center>12
| bgcolor="#F3F5F7" | <center>9
| bgcolor="#F3F5F7" | <small> 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, V-1997, A-2006 y C-2017
| bgcolor="#F3F5F7" | <small> 1951-52, 1954-55, 1962-1963, 1968-1969, M-70, 1982-83, 1983-84, I-1998 y C-2004
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.D. Toluca F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>10
|bgcolor="#F3F5F7"| <center>8
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2000, A-2002, A-2005, A-2008 y B-2010
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1956-1957, 1957-1958, 1970-1971, I-2000, A-2006, A-2012, C-2018 y A-2022
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Cruz Azul F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>9
|bgcolor="#F3F5F7"| <center>11
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, I-1997 y       C-2021
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1969-1970, 1980-81, 1986-87, 1988-89, 1994-95, I-1999, C-2008, A-2008, A-2009, C-2013 y A-2018
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Club León
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>8
| <center>6
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A-2013 y C-2014, A-2020.
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1946-47, 1958-1959, 1972-73, 1974-75, I-1997 y C-2019.
|-
|bgcolor=D8E2EE| Club Pumas UNAM
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>7
|bgcolor="#F3F5F7"| <center>8
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1976-77, 1980-81, 1990-91, C-2004, A-2004, C-2009 y C-2011
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1967-68, 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, A-2007, A-2015, y A-2020
|-
|bgcolor=D8E2EE| Club Tigres UANL
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>7
| <center>5
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-2017 y C-2019
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1979-80, I-2001, A-2003, A-2014 y C-2017
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.F. Pachuca
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>7
| <center>4
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> I-1999, I-2001, A-2003, C-2006, C-2007, C-2016 y A-2022
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> V-2001, C-2009, C-2014, C-2022
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Club Santos Laguna
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>6
| <center>5
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> I-1996, V-2001, C-2008, C-2012, C-2015 y C-2018
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1993-1994, V-2000, B-2010, A-2010 y A-2011
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.F. Monterrey
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>5
| <center>6
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> M-1986, C-2003, A-2009, A-2010 y A-2019
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1992-1993, A-2004, A-2005, C-2012, C-2016 y A-2017
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C. F. Atlante
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>3
| <center>4
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1946-47, 1992/93 y A-2007
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1945-46, 1949-1950, 1950-1951 y 1981-82
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Club Necaxa
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>3
| <center>3
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1994-95, 1995-96 e I-1998
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> I-1996, V-1998 y V-2002
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Atlas F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>3
| <center>3
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1950-51, A-2021, C-2022
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1948-1949, 1965-1966 y V-1999
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Club Puebla
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>2
| <center>2
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1982-83 y 1989-90
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1944-45 y 1991-92
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Zacatepec
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>2
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1954-55 y 1957-58
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1952-53
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.D. Veracruz
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>2
| <center>0
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1945-46 y 1949-50
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.D. Oro
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>5
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1962-63
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1947-1948, 1953-54, 1955-1956, 1960-61 y 1964-65
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Atlético Monarcas Morelia
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>3
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> I-2000
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> A-2002, C-2003 y C-2011
|-
|bgcolor=D8E2EE|  R. C. España
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1944-45
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1943-44
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Tecos F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1993-94
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> C-2005
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C. F. Asturias
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>0
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1943-44
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.D. Tampico
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>0
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1952-53
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C. D. Marte
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>0
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1953-54
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Club Tijuana
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>1
| <center>0
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> A-2012
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|-
|bgcolor=D8E2EE|  C.D. Leones Negros UdeG
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>3
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1975-76, 1976-77 y 1989-90
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Tampico Madero F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>2
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> P-85 y M-86
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Atlético Español F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1973-74
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Atlético Celaya
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> 1995-96
|-
|bgcolor=D8E2EE|  Toros Neza F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> V-1997
|-
|bgcolor=D8E2EE|  San Luis F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> C-2006
|-
|bgcolor=D8E2EE| Querétaro F.C.
!bgcolor="#ECF1F7"| <center>0
| <center>1
|bgcolor="#F3F5F7"| <small>
|bgcolor="#F3F5F7"| <small> C-2015
|}

 Tabla de entrenadores campeones por nacionalidad 
 Tener en cuenta que solo se tomará a los entrenadores campeones desde la temporada 1943-44 cuando se realizó la 1ª edición de la era profesional''

Títulos por entidad federativa 
<center>
{| align=center border=1 width=50% cellpadding="2" cellspacing="0" style="wikitable: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color: white;"
!width=30% style="background:#006699"| Entidad
!width=15% style="background:#006699"| Títulos
!width=15% style="background:#006699"| Subcampeonatos
|-
|  Ciudad de México
|<center> 33
|<center> 37
|-
| 
|<center> 17
|<center> 21
|-
|  Nuevo León
|<center> 12
|<center> 11
|-
|  Estado de México
|<center> 10
|<center> 9
|-
|  Hidalgo
|<center> 9
|<center> 5
|-
|  Guanajuato
|<center> 8
|<center> 8
|-
|  Coahuila
|<center> 6
|<center> 5
|-
|  Morelos
|<center> 3
|<center> 1
|-
|  Puebla
|<center> 2
|<center> 2
|-
|  Veracruz
|<center> 2
|<center> 0
|-
|  Michoacán
|<center> 1
|<center> 3
|-
| 
|<center> 1
|<center> 2
|-
|  Quintana Roo
|<center> 1
|<center> 0
|-
|  Baja California
|<center> 1
|<center> 0
|-
|  San Luis Potosí
|<center> 0
|<center> 1
|-
|  Querétaro
|<center> 0
| 1
|}

Referencias

Notas 

Primera División de México